Bellei ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Bellei (* ?), italienischer Motorenkonstrukteur und Fahrzeugdesigner
 Mino Bellei (* 1936), italienischer Schauspieler und Regisseur
 Nello Bellei (1930–2006), italienischer Jockey

Siehe auch:
 Belley